Михаил Бочкарёв:
 Бочкарёв, Михаил Васильевич (род. 1917) — советский врач внутренних болезней.
 Бочкарёв, Михаил Степанович (1904—1974) — Герой Советского Союза.
 Бочкарёв, Михаил Павлович (1918—2017) — контр-адмирал.